

События 
 492/491 — Афинский архонт-эпоним Диогнет.
 Лето — Под командованием Мардония персы предпринимают сухопутно-морской поход вдоль фракийского побережья на Балканскую Грецию. Флот попадает у Афонского мыса в шторм и уничтожен. Мардоний вынужден повернуть назад. Мардоний отстранён от командования. Его преемниками стали лидиец Артаферн и мидиец Датис.
 Фивы, Аргос и Эгина признают власть персов.

Римская республика 
 Консулы: Тит Геганий Мацерин и Публий Минуций Авгурин.
 Народный трибун: Спурий Сициний Беллут.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Чжоуский сановник Чан Хун помогал Фань и Чжунхан по приказу чжоусца Лю (родственника Фань), и цзиньцы хотели покарать его. Чжоуский Цзин-ван казнил Чан Хуна и Лю.
 Конфуций из Вэй (либо из Цао) поехал в Сун, где военачальник Хуань Туй (Сян Туй) ненавидел его и хотел убить, но Конфуций переоделся в одежду простолюдина и уехал в Чжэн (об этом упоминается в «Мэн-цзы»). В Чжэн он остановился у ворот, его не приняли, он перебрался в Чэнь и поселился в доме Сычэнь Чжэн-цзы, где прожил 3 года (в гл.47 «Ши цзи» это рассказывается под 495 годом, а далее подразумевается, что в Цай Конфуций прожил 492—489 годы).
 Весной циский полководец Го Ся и вэйский полководец Ши Мань-гу осадили город Ци.
 В 4 луне, в день цзя-у было землетрясение (отмечено Сыма Цянем).
 В 5 луне, в день синь-мао в Лу сгорели храмы Хуань-гуна и Си-гуна, их тушил Нань-гун Цзин-шу. Конфуций, живший в Чэнь, прокомментировал это.
 В 5 луне луские полководцы Цзисунь Сы и Шусунь Чжоу-цю построили город в Ци-ян.
 В 5 луне сунский полководец Э Кунь напал на Цао.
 В 7 луне, в день бин-цзы умер луский сановник Цзисунь Сы (Цзи Хуань-цзы), ему наследовал Цзи Кан-цзы.
 В 7 луне цайцы изгнали сановника Гунсунь Ла в У.
 В 10 луне луские полководцы Шусунь Чжоу-цю и Чжунсунь Хэ-цзы осадили Чжу за нарушение договора в Гоу-и.
 юэский заложник Фань Ли вернулся из У, также из У вернулся юэский ван и стал советоваться с Фань Ли об управлении (эпизод 240 «Го юй»).
 Река Ло пересохла в Чжоу.

См. также

Примечания